Santiago de Cuba – miasto na Kubie
 Santiago de Cuba – prowincja na Kubie